As Bastianas é um grupo de forró formado por Ana Júlia Ramalho, Angélica Lacerda, Sharon Ducoco, Jaqueline Alves, Laís Fontes e Luana Almeida.O grupo foi criado em 1999 por seis estudantes de música da Universidade Federal da Paraíba cuja primeira formação durou até 2003. Em 2004 ele surge com uma outra formação e segue até 2013. Seu último show ocorreu no dia 05 de junho desse mesmo ano na cidade de Campina Grande - Paraíba.

O resgate e a divulgação da autêntica música nordestina foram os pilares da formação do grupo. Remetendo os ouvintes e seguidores às raízes culturais da nação brasileira através dos forrós, cocos, cirandas, maracatus, toadas, aboios e emboladas. O nome “As Bastianas” tem sua origem na célebre música de Rosil Cavalcanti que foi grande sucesso na voz do paraibano Jackson do Pandeiro: Sebastiana.

Os CDs Chama pra Dançar e Colcha de Retalhos, que traze algumas participações especiais, entre elas a de Dominguinhos, padrinho musical da banda. As composições dos CDs são de Jaqueline Alves, Regina Negreiros, Robson Bass e Guia Lima, entre outros.

Discografia
Chama pra dançar		
Colcha de Retalhos		
Bastianas canta Romeu Lemos		

http://www.forroemvinil.com/cd-as-bastianas-colcha-de-retalhos/

http://www.forroemvinil.com/?s=bastianas

http://www.forroemvinil.com/cd-as-bastianas-chama-pra-dancar/

http://www.forroemvinil.com/cd-as-bastianas-interpreta-romeu-lemos/

http://www.forroemvinil.com/cd-cooperativa-brasil-cooperativa-brasil-ao-vivo/

Bandas de forró
Bandas do Brasil
Bandas formadas em 1999
Bandas extintas em 2013